Celestia (program)
 Celestia (statek kosmiczny)